Rögle kan syfta på:

 Rögle  – ett samhälle sammanväxt till en tätort i Helsingborgs kommun, se Tånga och Rögle
 Rögle BK – ishockeyklubb i Ängelholm i Sverige, bildad 1921 som bandyklubb
 Rögle säteri – en herrgård i Välinge socken norra delen av Helsingborgs kommun
 Rögle dammar – en sjö i Lunds kommun